{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es         = Nate River
|nombre_ja         = ネイトリバー 
|nombre_ja_latino  = 
|sexo              = Masculino
|fechanacimiento   = 24 de agosto de 1994 (Anime) 24 de agosto de 1991 (Manga)
|edad              = 13 años (primera aparición)18 años (Final de anime)27 (actual/anime)30 (actual/manga)
|sangre            = B
|estatura          = 
|peso              = 
|canon             = Manga
|primeraaparicion  = Manga: capítulo 59 (Cero), volumen 7 (Cero)Anime: episodio 26 (Regeneración)

|serie             = Death Note
|nombre            = Nate River
|procedencia       = Tailandia (en la película)
|otrosnombres      = NearN
|altura            = 155 cm
|ocupación         = Líder de la SPKCriminólogoInvestigador privado.
|tipoextra         = 
|extra             = 
|relevancia        = Personaje principal (manga)Secundario (anime)
|familia           = Huérfano
|seiyū         = Noriko Hidaka
|doblador          =  Masumi Mutsuda Bruno Coronel
}}

,  cuyo verdadero nombre es , es un personaje del manga y anime Death Note y la película L: Change the World.

Near en Death Note 

En Death Note, Near es el más joven de los sucesores de L en Wammy's House, el orfanato para niños superdotados fundado por Quillsh Wammy (Watari), en Winchester, Inglaterra. De los sucesores, Near es el de nivel más alto, manteniéndose siempre calmado y analítico; mientras que su rival, Mello, es mucho más emocional e impulsivo para actuar. Tal como L, Near posee comportamientos extraños que realiza mientras hace sus deducciones, siendo lo más característico su constante tendencia a tocarse el cabello con los dedos. Durante el transcurso de la serie se le ve jugando todo el tiempo con diversos juguetes (tales como dados, muñecos, fichas de domino, entre otros) que al mismo tiempo usa para exponer sus teorías. Near muestra un gran respeto por su antecesor, L, basando gran parte de sus soluciones en sus métodos de deducción. Al igual que éste, Near utiliza una letra gótica (en su caso "N") para representarse.

Es doblado por Noriko Hidaka en el anime, Cathy Weseluck en la versión en inglés.

Después de la muerte de L, Near trabaja para los Estados Unidos dentro de la SPK (Special Provision for Kira), equipo independiente establecido para investigar a Kira. Near deduce rápidamente que Yagami Light, haciéndose pasar por L, es en realidad Kira. Después de averiguar que Teru Mikami era el que poseía la Death Note y realizaba las ejecuciones a nombre de Kira, y de que Mello secuestrara a Kiyomi Takada, Near es capaz de cambiar la Death Note de Mikami por una falsa, lo que le permite crear el enfrentamiento final que deja expuesto a Light. 

A partir de esto, Near toma el alias de L y mantiene a los miembros sobrevivientes de la SPK como sus subordinados.

Tsugumi Ohba, escritor de Death Note, dijo que Near "se vuelve menos simpático" conforme avanza la trama, citando su plan de tomar la libreta en otro punto de la historia. Ohba dice que una reacción negativa se originó a partir de la "diferencia en sus actitudes" y que las personas pueden haber visto a Near como "un truco"; agregó además que el comportamiento "insolente" tiene la intención de reforzar su "imagen infantil", aunque se le ha llegado a interpretar como "molesto".

En el capítulo final y durante el enfrentamiento contra Kira, Near usa títeres para los dedos. Takeshi Obata, artista dibujante de Death Note, dice que Near compró primero el títere de Kira y lo pintó con un plumón (magic marker) y luego hizo los demás. Obata piensa que Near no quería tanto a L porque lo hizo "feo", mientras que trabajó muy duro en el títere de Mello, como si con eso Near expresara su "simpatía hacia Mello".

Obata respondió a la pregunta "¿Quién es tu personaje menos favorito, Obata-sensei?" diciendo "Probablemente Near [risas]". Agregó que disfrutó dibujando a Near y que es a la vez uno de sus personajes favoritos. Dijo que consideraba a Near el personaje más inteligente en el manga "porque hace trampa".

Cuando le preguntaron a Ohba acerca de qué personaje era más similar a sí mismo, indicó que Near y "quizá Light". En lo que respecta a su parecido con Near, Ohba menciona que se debe a que él no sale de casa muy a menudo.

Concepción y desarrollo de Near 
Ohba y Obata iniciaron a Near y Mello juntos ya que L solo no podía derrotar a Kira. Ohba consideró que la introducción de sólo un individuo produciría una "repetición" de la lucha entre Light y L, por lo que cambiaron a ser tres combatientes peleando el uno contra el otro en vez de dos. Ohba le dejó a Obata la labor de crear los diseños de los personajes, y le pidió además mantenerlos un poco "como L" ("L-ish", en inglés). Dice que vaciló en sus edades y consideró hacerlos como si fueran hijos de L, pero ellos no desarrollaban sus personalidades como él quería revelar a través de sus acciones.

Ohba le dio a Near el hobby de jugar apilando cosas, así como L tenía la afición de apilar cubos de azúcar; cambiando estos últimos por juguetes como dados y "legos". Ohba dijo que en un principio pensó que sería difícil para Obata dibujar esas torres y se sintió sorprendido cuando vio los dados en el trabajo final.

El nombre "Nate" viene de la palabra "natural", por lo tanto Near es el sucesor natural de L; y "River" simboliza el talento de Near de fluir en sus ideas. El nombre es supuestamente para demostrar que Near es un "genio natural" bendecido con ese talento, mientras que al mismo tiempo el término "Near" significa "cerca", lo que se puede interpretar como "cerca de L", o "Cerca de ser L".

Obata dijo que Ohba quería incluir un "pequeño L" en Near y Mello, por lo que trató de mantener "la curiosidad y los ojos apagados". Agregó también que, desde que L era un personaje importante, y ya que era su labor mantener a los dos similares a éste, el diseño de Near y Mello fue como un gran reto. Obata menciona que, cuando oyó por primera vez acerca de Near y Mello, asumió que ellos dos se sumarían como un equipo y trabajarían juntos, por lo que los visualizó como un par de gemelos cuando hizo los primeros diseños. Originalmente pensó crear a Near "un poco más maduro mentalmente que Mello". Al final cree que resultó en una "versión físicamente 2.0 de L". Otros diseños de Obata para L incluyen un "personaje más inocente y alegre" y consideró que el diseño podría resultar para Near, pero rápidamente abandonó la idea.

Obata menciona que cuando vio por primera vez a Near "ni siquiera sabía lo que llevaba puesto". Dice que fue difícil dibujar la ropa de Near ya que no entendía su montaje. Luego dijo que le hizo un pijama ya que "las cosas eran mucho más fáciles".

Ambos agregaron que los personajes se intercambiaron en la fase de diseño: el Mello final tenía el diseño de Near y viceversa. Mencionaron también que cuando hicieron la descripción de los diseños, el editor escribió incorrectamente los nombres de los dibujos, lo que hizo que, una vez recibida la aprobación, Obata no podía decir que las etiquetas eran incorrectas. Obata dijo que para él Near era el "más malo", aunque al final era mejor el cambio que se produjo y citó el hecho de que al comienzo los juguetes de Near eran dardos.

Ohba dijo que las marionetas que usa Near al final no existían en los preliminares pero sintió que las escenas finales lucirían mejor con la presencia de los títeres. Obata dijo que sintió que podía expresar "partes negativas" de Near con las marionetas. Ohba agregó que se podía ver "su lado oscuro en el tipo de marionetas que utilizó".
En el diseño final, Near tiene el cabello blanco, y usa siempre un pijama del mismo color. También se ve que teme viajar solo en avión. Por lo que se ve, sabe hablar en italiano (debe saber muchos otros idiomas). Le gusta jugar al puzle, etc. Se sienta de forma parecida a L. Su sonrisa también es como la de L.

Personalidad 
Es incluso más frío que L, y mantiene la calma en todo momento, sin cambiar su expresión facial sea cual sea la situación, alejado de las emociones. Su interacción social es aún peor, no pudiendo desarrollar sus habilidades superiores si no tiene a alguien ocupándose de él. Su manera de pensar es casi idéntica a la de L, siendo totalmente analítico y calculador, aunque también es cierto y a diferencia de L es que también se basa en su intuición/corazonada para dirigir la investigación. No le gusta salir a la calle y mantiene mínimo contacto humano.

Posee comportamientos compulsivos repetitivos como, por ejemplo, tocarse y retorcerse los bucles que tiene en su cabello para contrarrestar los niveles de ansiedad en momentos de tensión o como movimiento asociado a periodos reflexivos de análisis y deducción.

Sin ser exactamente iguales sí que se aprecia un parecido muy notorio en la manera de vestir que presenta Near con respecto a la que se identificaba con L: camisas anchas y algo desgastadas, vaqueros de corte ancho y Near también va descalzo la mayor parte del tiempo como L, con la única diferencia de que Near siempre viste calcetines y L nunca los llevaba.

Al hilo de esto, otra característica de Near que presenta similitudes con L pero con una diferencia marcada (igual que en el anterior punto) es la manera de sentarse: L se sentaba completamente de cuclillas y muy encorvado en el asiento donde estuviese posado y Near se sienta de una forma muy similar, con la salvedad de que Near siempre deja caer una pierna distendida hacia abajo y no rodea las piernas con sus brazos como hacía L, sino que suele apoyar un brazo en la rodilla y con la otra mano se toca y retuerce los bucles del cabello, como se especifica más arriba.

Se le ha visto al principio de la serie como alguien ingenuo y/o inferior a la capacidad de L (Lawliet) para descifrar códigos de comportamiento y crear deducciones a través de la estadística, pero en realidad su lógica es tan perfecta, y su forma literal de ver las cosas tan práctica, que sin mayor problema pudo observar la situación del asesino de sobrenombre "Kira" como una incógnita en su ecuación llevándolo a la solución más práctica.

La búsqueda de la perfección, la crítica, el análisis, la lógica, el sistema, la laboriosidad, el detalle, llevan a Near a desentrañar el mundo ficticio de Light Yagami .

Aficiones 
Está siempre rodeado de juguetes, principalmente muñecos y robots, aunque también con otros como dardos y trenes, como si fuera un niño. Le gusta montar puzles en blanco que únicamente tienen el logo de L en una esquina, algo que confirma el talento y la inteligencia que posee. También le gusta construir montañas, torres de cerillas, dados, cartas, bloques y dominó, con los que ha llegado a ocupar habitaciones, e incluso resolver cubos de rubik, También suele jugar con su cabello haciendo un "rulo o crespo" cuando realiza deducciones.

A medida que avanza la historia tiene cada vez más juguetes, y siempre se lleva algunos con él cuando tienen que trasladarse de base.

Near en L: Change the World 
En la película de L, L da a un talentoso niño tailandés con un don para el cálculo el nombre de "Near". L esperaba que el niño lo sucediera sabiendo que iba a morir en poco tiempo. Narushi Fukuda ( 福田 響志, Fukuda Narushi?) interpreta a Near en la película.

Véase también 
 Personajes de Death Note

Enlaces externos 

Huérfanos ficticios
Personajes de Death Note